János Gosztonyi ist der Name folgender Personen:

*János Gosztonyi (Bischof) († 1527), katholischer Bischof von Siebenbürgen
János Gosztonyi (Organist) (1909–1972), ungarischer Organist
János Gosztonyi (Politiker) (1925–1985), ungarischer Kulturpolitiker und Abgeordneter
János Gosztonyi (Schauspieler) (1926–2014), ungarischer Schauspieler, Regisseur und Dramatiker